Javier Villa Álvarez (Sucre, Bolivia; 6 de enero de 1939), Ingeniero civil boliviano que se desempeñó en diferentes cargos de gobierno.

Formación 
 Bachiller Colegio Sagrado Corazón.  Sucre.  Bolivia.  1956.
 Ingeniero Civil.  Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 1957 – 1964 (Título).
 Administración de Empresas.  Universidad Católica de Lovaina. Bélgica. 1965 – 1966.
 Curso sobre Problemática del Desarrollo en Países Subdesarrollados. Universidad Católica de Lovaina. Bélgica. 1966
 Curso sobre Análisis y Evaluación de Proyectos. La Paz, Bolivia.

Cargos
 2002 – 2003 Director General de Sociedades Comerciales - Ministerio de Servicios Financieros
 1997 – 2002 Director General de Industria (Subsecretario) - Viceministerio de Industria y Comercio Interno.
 1993 – 1997 Ingeniero Residente en Bolivia - Sofregaz.  
 1992 – 1993  Subsecretario de Inversión Energética - Ministerio de Energía e Hidrocarburos. Ministro Interino hasta el 31 de agosto/1993.
 1991 – 1992 Consultor Local en administración tributaria - Naciones Unidas.
 1990 – 1991 Ministro Consejero - Embajada de Bolivia en Bélgica y Comunidad Europea.
 1987 – 1990 Administrador Nacional - Dirección General de la Renta.
 1986 – 1987 Cargos Simultáneos: Cámara de Comercio Boliviana-Argentina. Gerente General; Honorable Senado Nacional: Asesor Comisión Internacional; SAMAPA, Miembro del Directorio.
 1982 – 1985 Gerente Administrativo Financiero - Empresa Minera Totoral. 
 1981 – 1982 Coordinador - Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)
 1980 – 1981 Naciones Unidas – Departamento de Cooperación Técnica para el Desarrollo (DCTD), Bangui. República Centroafricana.
 1980 – 1981 Asesor Ministerio de Planificación Proyecto de Planificación Económica.
 1978 – 1980 Empresa Hormitabol S.R.L. Gerente General  Productora y Distribuidora de Hormigón para Construcciones.  
  1978 Subsecretario de comercio - Ministerio de Urbanismo y Vivienda.
  1977 – 1978 Subsecretario de Comercio y Turismo - Ministerio de Industria y Comercio.
 1974 – 1977 Director Ejecutivo. Instituto Nacional de Inversiones.
 1974 Ingeniero Civil, Jefe del Proyecto (Construcción) de la Autopista La Paz-El Alto en Empresa Constructora Bartos y Cía. S.A.
 1972 – 1974 Ingeniero en Cálculo de Estructuras de Edificios La Paz y Santiago de Chile - Empresa Consultora Prudencio Claros y Asociados.
 1971 – 1972 Cargos Simultáneos: Servicio Nacional de Caminos.  Ingeniero Vice Distrital de La Paz, Ingeniero de Proyecto Autopista La Paz – El Alto, (diseño final), modificaciones en el trazado (ahorro de 1.5 millones de dólares); Comisión Nacional de Reforma Universitaria, Comisión Académica a cargo de la programación de las facultades de Ingeniería en Bolivia.
 1970 – 1971 Empresa Consultora Prudencio Claros Asociados, Cálculos de Ingeniería Civil en la Central Hidroeléctrica Santa Isabel.  Cochabamba, Bolivia.
 1967 – 1970 Dirección Nacional de Electricidad. La Paz, Bolivia.  Cálculo y verificación de tarifas eléctricas.
1967 Asesor Técnico - Ministerio de Industria y Comercio.

Cátedras universitarias
 1970 Dirección Empresarial en la Escuela de Ingeniera Militar.
 1971 Hidráulica I en la Universidad Mayor de San Andrés.

Misiones oficiales en el extranjero 
 Grupo Andino.  Lima, Perú: Representante de Bolivia en revisión y modificación de la decisión 24 (Inversión Extranjera).
 Foro de Empresarios Europeos, Davos-Suiza. 1975  y 1976.
 Grupo Consultivo de París: (Financiamiento para Bolivia) 1977.
 Promoción de Inversiones Privadas en Bolivia: USA y Europa (Banco de Bostón, 1977).
 Negociaciones en USA para reposición de ayuda en Trigo, según la Ley Pública 480. 1978.
 Invitación del Departamento de Estado de USA. 1979.  Un mes.
 Conferencia de Centro Interamericano de Administración Tributaria, CIAT.  Munich, Alemania Federal. 1988.
 Conferencia Técnica del CIAT.  Medios para asegurar la aceptación de los impuestos,  París, Francia. 1989.
 Negociaciones ALCA, Propiedad Intelectual. Miami. 1998 y 1999.
 Negociaciones ACE-22, Bolivia, Santiago de Chile. 1999.
 Desarrollo PYMES. Buenos Aires. 1998.
 Prospectiva Tecnológica (ONUDI), Trieste, Italia. 1999.
 Asamblea General ONUDI. Viena, 1998.
 Premio Iberoamericano de la Calidad, Cartagena de Indias. Colombia. 1998.
 Seminario Mundial Metrología. Alemania. 1998.
 Cooperación Danesa Medio Ambiente.  Dinamarca. 1999.

Publicaciones 

 Energía Eléctrica en Bolivia.
 Electrificación del Área Sur en Bolivia.
 Estructuración jerárquica de las Empresas.
 Elaboración y Evaluación de Proyectos (en francés).  Naciones Unidas, Bangui, República Centroafricana.
 Artículos Periodísticos.  La Paz y Córdoba, Argentina.

Referencias